Auditorium (Auditorio) steht für:

 Hörsaal
 Auditorium maximum, größter Hörsaal einer Hochschule
 Zuschauerraum

Veranstaltungsstätten:

in Italien:
Auditorium Parco della Musica, Rom
Auditorium Rai di Napoli, Neapel
Oscar-Niemeyer-Auditorium, Ravello

in Spanien:
Auditorio de Tenerife, Spanien
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, San Sebastián 

in den Vereinigten Staaten:
Auditorium Building, Chicago 
Buffalo Memorial Auditorium, New York
Isaac Stern Auditorium, New York City
Ryman Auditorium, Nashville, Tennessee
Shrine Auditorium, Los Angeles, Kalifornien 
Santa Monica Civic Auditorium, Kalifornien
Van Meter Auditorium, Kentucky 

Sonstige:
Auditorium Maurice Ravel, Frankreich
Charles Bronfman Auditorium, Tel Aviv, Israel
Clyde Auditorium, Glasgow, Schottland
Auditorio Nacional, Mexiko-Stadt 
Auditório Ibirapuera, Portugal
Auditorio Nelly Goitiño, Uruguay
Auditorio Cas di Cultura, Aruba

Siehe auch:
Chautauqua Auditorium
Municipal Auditorium 
Auditor, Person, die ein Audit durchführt
Auditore, Gemeinde in Italien
L’Auditori, Gebäudekomplex in Barcelona, Spanien